Зозулин — русская фамилия. 

Известные носители:
 Зозулин, Алексей Сергеевич (род. 1983) — российский баскетболист.
 Зозулин, Виктор Викторович (1944—2022) — советский и российский актёр театра и кино.
 Зозулин, Владимир Николаевич (1991—2022) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.
 Зозулин, Корнилий Васильевич — русский подполковник, Георгиевский кавалер (21 июня 1915).
 Зозулин, Михаил Петрович — русский штабс-капитан, Георгиевский кавалер (13 февраля 1905).
 Зозулин, Сергей Александрович (род. 1954) — советский и российский баскетбольный тренер, отец Алексея Зозулина.